Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale Daniele Bracciali 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (Campione)
 Marcos Baghdatis (semifinali)
 Robin Vik (secondo turno)
 Daniele Bracciali (finale)

 Răzvan Sabău (semifinali)
 Lukáš Dlouhý (secondo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Peter Wessels (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2005